Юньнань:

 Юньнань — провинция КНР.
 Юньнань — сорт чая, происходящий из этой провинции.